Женихи Елены Прекрасной — персонажи греческой мифологии, цари и вожди, претендовавшие на руку спартанской царевны Елены.

В мифологии 
Дочь спартанского царя Тиндарея и Леды (по другой версии, дочь самого Зевса) Елена славилась своей красотой по всей Элладе. В Спарту приехало множество героев, чтобы просватать царевну. Тиндарей долго не мог выбрать себе зятя, так как боялся, что все остальные претенденты станут его врагами. Тогда один из женихов, царь Итаки Одиссей, дал ему спасительный совет в обмен на руку его племянницы Пенелопы: обязать всех героев поклясться, что они «дружно выступят на помощь, если избранный жених подвергнется опасности в связи с предстоящей свадьбой», а выбор мужа предоставить самой Елене. Герои поклялись над тушей принесённого в жертву коня. Елена выбрала себе в мужья Менелая. Позже, когда её похитил троянский царевич Парис, женихам пришлось объединиться, чтобы идти вернуть её мужу; так началась Троянская война.

В античных текстах нет канонического списка женихов Елены. Самый ранний из известных исследователям содержался в «Каталоге женщин» Гесиода и сохранился фрагментарно. Там упоминались как минимум десять имён: Менелай, Алкмеон, Амфилох, Одиссей, Подарк, Протесилай, Менесфей, Аякс Теламонид, Элефенор и Идоменей. Псевдо-Аполлодор называет тридцать одно имя, Псевдо-Гигин — тридцать семь.

В литературе 
У Софокла была трагедия «Свадьба Елены», текст которой полностью утрачен.

Примечания

Литература 
 
 
 

Герои древнегреческих мифов